Sirija
 Raqqa, grad
 Raqqa (nahija)
 Raqqa (okrug)
 Raqqa (pokrajina)